Amerikai Egyesült Államok
 Dixie, a Déli Államok alternatív elnevezése
 Dixie (Arizona)
 Dixie (Brooks megye, Georgia)
 Dixie (Newton megye, Georgia)
 Dixie (Elmore megye, Idaho)
 Dixie (Idaho megye, Idaho)
 Dixie (Indiana)
 Dixie (Kalifornia)
 Dixie (Henderson megye, Kentucky)
 Dixie (Whitley megye, Kentucky)
 Dixie (Louisiana)
 Dixie (Missouri)
 Dixie (Harrison megye, Nyugat-Virginia)
 Dixie (Nicholas megye, Nyugat-Virginia)
 Dixie (Baker megye, Oregon)
 Dixie (Grant megye, Oregon)
 Dixie (Klamath megye, Oregon)
 Dixie (Washington megye, Oregon)
 Dixie (Fluvanna megye, Virginia)
 Dixie (Mathews megye, Virginia)
 Dixie (Washington)
 Dixie megye, Florida

 Ausztrália
 Dixie (Queensland)

 Kanada
 Dixie (Mississauga), Ontario

Zene
 Dixie, Avail-album
 Dixie, a Déli Államok nem hivatalos himnusza

Egyéb
 Dixie, musical
 Dixie, kártyajáték
 Dixie, társasjáték
 Dixie, családnév
 Dixie, keresztnév